Tschirkow (, ) ist der Familienname folgender Personen:

 Alexander Semjonowitsch Tschirkow (* 1941), ukrainischer Literaturwissenschaftler und Essayist
 Artjom Tschirkow (* 1979), russischer Kontrabassist
 Boris Petrowitsch Tschirkow (1901–1982), sowjetischer Schauspieler
 Jewgenija Sergejewna Tschirikowa (* 1976), russische Menschenrechts- und Umweltaktivistin
 Wiktor Wiktorowitsch Tschirkow (* 1959), russischer Admiral

Siehe auch:
 Schirkow
 Tschirikow